Botetourt ist der Familienname folgender Personen:
 John Botetourt, 1. Baron Botetourt († 1324), englischer Adliger und Militär

Siehe auch:
 Botetourt County, County im Bundesstaat Virginia, USA